На цій сторінці наведено перелік об'єктів природно-заповідного фонду України під назвою «Соснові насадження»:

Природоохоронні території 
 Соснові насадження — ландшафтний заказник у Донецькій області
 Соснові насадження — заповідне урочище у Рівненській області (Радивилівський район)
 Соснові насадження — заповідне урочище у Рівненській області (Костопільський район), кв. 48
 Соснові насадження — заповідне урочище у Рівненській області (Костопільський район), кв. 55
 Соснові насадження — заповідне урочище у Рівненській області (Дубенський район) 

Пам'ятки природи (Київська область):
 Соснові насадження (квартал 8)
 Соснові насадження (квартал 10)
 Соснові насадження (квартал 22, виділ 1)
 Соснові насадження (квартал 22, виділ 6)
 Соснові насадження (квартал 44)
 Соснові насадження (квартал 63)